Осоево — деревня в Петровском сельском поселении Ростовского района Ярославской области России.

Расположена в лесистой местности в 22 км к югу от Ростова. К югу от деревни находится заболоченное озеро Осоево (исток реки Пулохма).

История 
До 1764 года Осоево принадлежало Воскресенскому, что в Караше, монастырю и здесь находился в то время монастырский скотный двор. Сельская каменная пятиглавая церковь с колокольней во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1802 году прихожанами, до каменной здесь была церковь деревянная, которую разрушили в 1802 году.

В конце XIX — начале XX село входило в состав Перовской волости Ростовского уезда Ярославской губернии. В 1885 году в селе было 20 дворов.

С 1929 года село входило в состав Перовского сельсовета Ростовского района, в 1935 — 1959 годах — в составе Петровского района, с 2005 года — в составе сельского поселения Петровское.

Население

Достопримечательности 
В деревне сохранилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1793—1802 года постройки (в аварийном состоянии).

Примечания 

Населённые пункты Ростовского района